Никола́й Черно́в:
 Чернов, Николай Александрович (1913 — ?) — советский футболист.
 Чернов, Николай Михайлович (1926—2009) — партийный работник, писатель, литературовед.
 Чернов, Николай Фёдорович (род. 1942) — советский и российский химик.